Югославська література може означати:

 Хорватська література
 Чорногорська література
 Словенська література
 Сербська література